Bullenkuhlen steht für:
 Bullenkuhlen, eine Gemeinde im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein
 Bullenkuhlen, historischer Flurname in Calvörde, Sachsen-Anhalt, Deutschland

 Siehe auch 
 Bullenkuhle (Moor), ein Kleinsee im Landkreis Gifhorn in Niedersachsen